Moneta může znamenat:

 Moneta, římská bohyně paměti
 Ernesto Teodoro Moneta (1833-1918), italský novinář, revolucionář a později pacifista, nositel Nobelovy ceny míru
 Moneta Money Bank, dříve GE Money Bank, česká banka.

Externí odkazy